Frata est un toponyme qui peut designer :
 Frata, une commune de Transylvanie, en Roumanie, dans le județ de Cluj ;
 Frata, une localité de Croatie située dans la municipalité de Tar-Vabriga, comitat d'Istrie.